Der Jerusalem Challenger 1993 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Mai 1993 in Jerusalem stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1993 und wurde im Freien auf Hartplatzbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, im Doppel traten 16 Paarungen an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse Jerusalem Challenger 1993 auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1993
Tennisturnier in Jerusalem